Chris Murphy (1957) – ingegnere inglese
 Chris Murphy (1968) – musicista canadese
 Chris Murphy (1973) – politico statunitense